El término renacentista puede hacer referencia al Renacimiento como movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental en los siglos XV y XVI, o más concretamente a:

 Arquitectura renacentista
 Escultura renacentista
 Pintura renacentista
 Música renacentista
 Literatura renacentista
 Filosofía renacentista
 Urbanismo renacentista